Städer med över 100 000 invånare i Tamil Nadu, i storleksordning

Se även
Städer i världen i storleksordning

 
Städer i Tamil Nadu